La Beta Ethniki 1997-1998 è la 39ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1998-1999
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1998-1999

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1997
Calcio nel 1998